Rekkared ist der Name folgender Personen:

 Rekkared I. († 601), westgotischer König
 Rekkared II. († 621), westgotischer König